Венсан Крошон (; Париз, 23. новембар 1966), познатији као Венсан Касел (), јесте француски глумац. Био је ожењен познатом италијанском глумицом Моником Белучи, са којом има две кћерке, Деву (2004) и Леони (2010). Развели су се 2013. године. Отац му је познати француски глумац Жан-Пјер Касел.

Филмографија 

|-
| 1989. || || -{Les cigognes n'en font qu'à leur tête}- || Pierre|| - ||
|-
| 1990. || || -{Les Clés du paradis}- ||-|| ||
|-
| 1993. ||Матиз|| -{Métisse}- || Max|| ||
|-
| 1995. || || -{Ainsi soient-elles}- ||Éric|| ||
|-
| 1995. ||Џеферсон у Паризу|| -{Jefferson à Paris}- || Camille Desmoulins|| ||
|-
| 1995. ||Мржња|| -{La Haine}- || Vinz|| ||
|-
| 1995. || || -{Adultère (mode d'emploi)}- || Bruno|| ||
|-
| 1996. || || -{L'élève}- || Julien|| ||
|-
| 1996. ||Апартман||-{ L'Appartement }- ||Макс|| ||
|-
| 1997. ||Доберман||-{ Dobermann }- || Yann Le Pentrec|| ||
|-
| 1997. || || -{Come mi vuoi!}- || Pasquale|| ||
|-
| 1998. || || -{Le Plaisir (et ses petits tracas)}- || Michael|| ||
|-
| 1998. ||Елизабета|| -{Elizabeth}- || Duc d'Anjou|| ||
|-
| 1999. || || -{Méditerranées}- || Pitou|| ||
|-
| 1999. ||Јованка Орлеанка|| -{Jeanne d'Arc}- || Gilles de Rais|| ||
|-
| 1999. || || -{Guest House Paradiso}- || Gino Bolognese|| ||
|-
| 2000. ||Пурпурне реке|| -{Les Rivières pourpres}- || Max Kerkerian|| ||
|-
| 2001. ||Пакт са вуковима||-{ Le Pacte des loups }- || Jean-François de Morangias|| ||
|-
| 2001. ||Шрек|| -{Shrek}- || Monsieur Hood|| 
|-
| 2001. || || -{Sur mes lèvres}- || Paul|| ||
|-
| 2002. ||Отпозади|| -{Irréversible}- ||Маркус|| ||
|-
| 2004. || || -{Renegade}- || Blueberry|| ||
|-
| 2004. || || -{Agents secrets}- || Brisseau|| ||
|-
| 2004. || Играј своју игру 2 || -{Ocean's Twelve}- || François Toulour|| ||
|-
| 2005. ||Роботи|| -{Robots}- || Rodney|| 
|-
| 2005. || Избачени из колосека || -{Derailed}- ||Ларош|| ||
|-
| 2006. ||Шејтан|| -{Sheitan}- || Joseph|| ||
|-
| 2007. || Играј своју игру 3 || -{Ocean's Thirteen}- || François Toulour|| ||
|-
| 2016. ||Џејсон Борн|| -{Jason Bourne}- || Асет || 
|-
| 2023. ||Астерикс и Обеликс: Средње краљевство|| -{Astérix et Obélix: l'Empire du Milieu}- || Гај Јулије Цезар || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1966.
Парижани
Француски глумци
Добитници награде Сезар